Social Finance — одноимённые компании:
 Social Finance (Великобритания).
 Social Finance (США).